Niemcy:
 Kaltenbronn – dzielnica Feuchtwangen
 Kaltenbronn – rezerwat przyrody

Zobacz też:
 Kaltenborn
 Kaltenbrunn